Katrin est un prénom féminin allemand et suédois, variant de .

Katrin peut désigner:

Prénom
 (née en 1972), femme d'affaires allemande
Katrin Apel (née en 1973), biathlète allemande
 (née en 1969), joueuse allemande de football
 (1981-2020), judokate allemande
Ann-Katrin Berger (née en 1990), gardienne allemande de football
Katrin Borchert (née en 1969), sprinteuse céiste australienne
Katrin Cartlidge (1961-2002), actrice anglaise
 (née en 1993), athlète islandaise de crossfit
Katrin de Vries (née en 1958), scénariste allemande de bandes dessinées
Katrin Dörre-Heinig (née en 1961), athlète marathonienne allemande
Anke Katrin Eissmann (née en 1977), illustratrice et designer allemande
Katrin Engel (née en 1984), joueuse autrichienne de handball
Katrin Fridriks (née en 1974), peintre abstraite islando-néerlandaise
Katrin Garfoot (née en 1981), coureuse cycliste australienne
Katrin Göring-Eckardt (née en 1966), femme politique allemande
 (née en 1985), athlète paralympique allemande
Katrin Heß (née en 1985), actrice allemande
Katrin Himmler (née en 1967), écrivaine et politologue allemande
Katrin Holtwick (née en 1984), joueuse allemande de beach-volley
 (née en 1971), joueuse allemande de hockey sur gazon
, sprinteuse céiste australienne
 (née en 1981), joueuse allemande de football
Katrin Klujber (née en 1999), joueuse hongroise de handball
 (née en 1973), architecte estonienne
Katrin Krabbe (née en 1969), athlète sprinteuse allemande
 (née en 1959), joueuse allemande de handball
Katrin Kuhn (née en 1953), femme politique suisse
Katrin Langensiepen (née en 1979), femme politique allemande
Katrin Leumann (née en 1982), coureuse cycliste suisse
Katrin Lompscher (née en 1962), femme politique allemande
 (née en 1991), joueuse estonienne de football
Katrin Mattscherodt (née en 1981), patineuse de vitesse allemande
Katrin Meinke (née en 1979), coureuse cycliste sur piste allemande
Katrin Meißner (née en 1973), nageuse allemande
 (née en 1978), rameuse danoise-féroïenne
Katrin Olsson, karatéka suédoise
Katrin Ottarsdóttir (née en 1957), réalisatrice et auteure féroïenne
 (née en 1977), actrice et chanteuse estonienne
Katrin Reinert (née en 1988), rameuse allemande
Katrin Rutschow-Stomporowski (née en 1975), rameuse olympique allemande
Katrin Saks (née en 1956), femme politique estonienne
Katrin Sass (née en 1956), actrice allemande de théâtre
Katrin Schaake (née en 1931), actrice allemande
Katrin Schultheis, cycliste artistique allemande
Katrin Schreiter (née en 1969), sprinteuse allemande
Katrin Siska (née en 1983), mannequin et chanteuse estonienne
Katrin Taseva (née en 1997), gymnaste rythmique bulgare
Katrin Thoma (née en 1990), rameuse allemande
Katrin Wagner-Augustin (née en 1977), kayakiste allemande
Katrin Wehrheim (née en 1974), mathématicienne allemande
Katrin Wendland (née en 1970), mathématicienne et physicienne allemande
Katrin Wühn (née en 1965), athlète est-allemande en course de fonds
Katrin Zeller (née en 1979), skieuse cross-country allemande
Katrin Zeller (née en 1979), skieuse cross-country allemande

Voir aussi
KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino), appareil d'expérimentation basé à Karlsruhe, Allemagne
Kattrin Jadin (née en 1980), femme politique belge
Katrin Sandmann, série de romans de l'auteure allemande Sabine Klewe

Référence

Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom estonien
Prénom finlandais